

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit einem Eintrag einer Person, deren Namen mit den Buchstaben „Wox“ beginnt.

Wox 



Woxh 
 Woxholt, Egil (1926–1991), britisch-norwegischer Kameramann, ein Fachmann für Unterwasser- und andere Spezialaufnahmen